

События 
 В Кембриджском университете Морис Уилкс создал первый практический программируемый компьютер EDSAC.

Январь 
 1 января
 В Киеве выпущен первый советский серийный бытовой магнитофон «Днепр».
 Прекращены военные действия в Кашмире между Индией и Пакистаном.
 Лидер партии Гоминьдан Чан Кайши предложил начать переговоры с Коммунистической партией Китая.
 Перепись населения в ВВР.
 10 января — в Ленинграде открылась Всероссийская оптовая ярмарка. Проходила до 20 января.
 17 января — над Атлантическим океаном  самолёт Avro Tudor IV «Star Aerial» компании BSAA.
 17 января — 2 октября — судебный процесс против лидеров Коммунистической партии США.
 18 января — в Москве представителями правительств СССР, Румынской Народной Республики, Венгрии, Болгарии, Польши и  подписан Протокол о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
 20 января
 Гарри Трумэн вступил в должность президента США на новый срок и провозгласил программу «технической помощи» развивающимся странам.
 В Лаосе создана первая «пропагандистская» вооружённая группа «Латсавонг» под руководством Кейсона Фомвихана, ставшая основой будущей Освободительной армии Лаоса.
 25 января — Чан Кайши на объединённом совещании правительства и Главного военного совета в Нанкине признал потерю Маньчжурии в Северного Китая.
 31 января — Народно-Освободительная Армия Китая без боя вступила в Пекин.

Февраль 
 1 февраля — Венгерский национальный фронт независимости (коалиция партий), действовавший под руководством Венгерской партии труда, реорганизован в Венгерский народный фронт независимости.
 3 февраля — в Венгрии начался процесс по делу кардинала Йожефа Миндсенти.
 4 февраля — совершено неудачное покушение на шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви.
 8 февраля — на процессе в Венгрии кардинал Йожеф Миндсенти приговорён к пожизненному заключению.
 12 февраля — в Каире неизвестным застрелен лидер запрещённой ассоциации «Братья-мусульмане» шейх Хасан аль-Банна.
 14 февраля — президентом Португалии переизбран маршал Ошкар Кармона.
 15 февраля — Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) товарища Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.». Кузнецов, Родионов и Попков сняты со своих постов и получили другие назначения. Начало Ленинградского дела.
 21 февраля — Албания принята в Совет экономической взаимопомощи.
 24 февраля — подписано временное соглашение о перемирии между Израилем и Египтом.

Март 
 2 марта — единственный китайский крейсер «Чунцин» отплыл из Шанхая и перешёл на сторону НОАК в Вэйхае.

 3 марта
 В Кантоне председатель Исполнительного Юаня Сунь Фо распустил правительство и передал власть в гоминьдановском Китае в руки генерала Хэ Инциня.
 В Венгрии буржуазные Демократическая и Радикальная партии объединились в Венгерскую радикальную партию и вступили в Народный фронт.
 В Челябинской области в результате массового сброса комбинатом «Маяк» в р. Теча высокоактивных жидких радиоактивных отходов облучению подверглись около 124 тысяч человек.
 5 марта — с поста председателя Госплана СССР снят Н. А. Вознесенский.
 11 марта — принята новая, перонистская, Конституция Аргентины. Действие Конституции 1853 года прекращено.
 15 марта — открылся I съезд Народного фронта Венгрии.
 17 марта — в Москве подписан договор о совместной безопасности между КНДР и коммунистическим Китаем.
 23 марта — подписано временное соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном.
 25 марта — португальская полиция арестовала руководителей Португальской коммунистической партии Милитана Рибейру и Алвару Куньяла.
 30 марта — военный переворот в Сирии. К власти пришёл начальник генерального штаба армии полковник Хусни аз-Займ, президент Шукри Аль-Куатли эмигрировал в Египет.

Апрель 
 1 апреля — в Бэйпине начались переговоры между делегациями гоминьдана и КПК.
 3 апреля — подписано временное соглашение о перемирии между Израилем и Иорданией.
 4 апреля — подписан Североатлантический договор между США, Великобританией, Францией, Канадой и другими странами, послуживший основой для создания военно-политического союза НАТО.
 7 апреля — партии Народного фронта Венгрии приняли решение распустить Государственное собрание и провести новые выборы по списку фронта.
 15 апреля — завершены переговоры в Бейпине между китайскими коммунистами и правительством Гоминьдана. Выработан проект соглашения о внутреннем мире. (Поскольку гоминьдановское правительство отказалось утвердить соглашение, 21 апреля 1949 года НОАК возобновила наступление, форсировав р. Янцзы.)
 16 апреля — Венгрия и Чехословакия подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
 17 апреля — истёк срок ультиматума КПК с требованием к гоминьдановской армии капитулировать в течение 5 дней. Начата подготовка к форсированию Янцзы.
 20 апреля — артиллерия НОАК подбила на Янцзы британский фрегат «Аметист» и обстреляла британскую флотилию во главе с крейсером «Лондон».
 21 апреля — Коммунистические войска форсировали Янцзы.
 23 апреля
 Взятие Нанкина 3-ей полевой армией (командующий — Лю Бочэн) китайских коммунистов.
 Чан Кайши вылетел из Нанкина на Тайвань, Хэ Инцинь — в Кантон.
 27 апреля — в СССР на аэростате «СССР ВР-79» П. П. Полосухин и А. Ф. Крикун поднялись на высоту 12 километров 100 метров.

Май 
 3 мая — НОАК вошла в центр провинции Чжэцзян город Ханчжоу и в центр провинции Ганьсу город Ланьчжоу.
 4 мая — в авиакатастрофе в полном составе погибла команда футбольного клуба «Торино».
 5 мая — Создан Совет Европы.
 11 мая
 4-я полевая армия Линь Бяо штурмом взяла Ухань.
 В «золотом матче» чемпионата Южной Америки по футболу (начавшегося 3 апреля) сборная Бразилии разгромила Парагвай со счётом 7:0 и в третий раз стала чемпионом континента. Через год эта бразильская команда заняла второе место на домашнем чемпионате мира.
 13 мая — Катастрофа Ил-12 под Новосибирском.
 15 мая — досрочные выборы в Государственное собрание Венгрии по единому списку Народного фронта.
 16 мая — раскол в оппозиционном движении «Свободный Лаос». Принц Кхаммао и Катай Сасорит исключили принца Суфанувонга из правительства «Свободного Лаоса», находившегося в изгнании в Таиланде.
 20 мая НОАК вошла в Сиань. В тот же день началось общее наступление НОАК на Шанхай.
 23 мая — образование ФРГ.
 27 мая — Гоминьдановские войска сдали коммунистам Шанхай.
 30 мая — арестован Ласло Райк — заместитель генерального секретаря ЦК ВКП, министр внутренних дел и министр иностранных дел ВНР.

Июнь 
 2 июня — 2-я полевая армия НОАК (командующий — Чэнь И) заняла порт Циндао.
 4 июня в Албании расстрелян лидер Восстания Жапокики Байрам Камбери.
 6 июня — между СССР и Монгольской Народной Республикой подписано соглашение об учреждении акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога».
 7 июня — при вынужденном приводнении у берегов Пуэрто-Рико разбился Curtiss-Wright C-46D-5-CU, погибли 53 человека.
 10 июня — в Венгрии сформировано второе правительство Иштвана Доби.
 15 июня — в Пекине создан подготовительный комитет по созыву Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).
 19 июня — в Венгрии начался процесс по делу Ласло Райка, Тибора Сёньи и других обвиняемых.
 25 июня — в Пхеньяне открылся учредительный съезд Единого демократического отечественного фронта (ЕДОФ), объединившего 70 политических партий и организаций под эгидой Трудовой партии Кореи.
 30 июня — Коммунистическая партия Кореи, Новая народная партия Кореи и другие левые формирования образовали Трудовую партии Кореи, с Председателем ЦК действующего главы КНДР Ким Ир Сена.

Июль 
 1 июля — в Демократической Республике Вьетнам принят декрет о конфискации земель, принадлежавших французам и сотрудничавшим с ними вьетнамцам. Земли переданы во временное пользование беднейшим крестьянам.
 8 июля — переворот в Лхасе. Тибет провозгласил независимость от Китая.
 10 июля — оползень, вызванный землетрясением, полностью уничтожил город Хаит (Таджикская ССР); все его жители погибли.
 12 июля — Катастрофа C-46 под Голливудом.
 14 июля — в Демократической Республике Вьетнам принят декрет о снижении арендной платы за землю на 25 %.
 16 июля — в Китае создано Всекитайское общество китайско-советской дружбы.
 19 июля — в Париже президент Франции Венсан Ориоль и король Лаоса Сисаванг Вонг подписали франко-лаосскую Генеральную конвенцию, признававшую Лаос независимым государством, присоединившимся к Французскому Союзу.
 20 июля — подписано временное соглашение о перемирии между Израилем и Сирией.
 26 июля — по требованию короля Фарука ушёл в отставку премьер-министр Египта Ибрагим Абдель Хади. Новым премьер-министром назначен Хусейн Сирри, сформировавший коалиционный кабинет (партии Вафд, СААД, Либерально-конституционная, ВАТАН и независимые).
 27 июля — в Кашмире установлена линия прекращения огня между Индией и Пакистаном. Северная и северо-западная части Кашмира остались под контролем Пакистана.

Август 
 5 августа — землетрясение в городе Амбато (Эквадор) унесло жизни более 5 тысяч человек.
 11 августа — правитель Тибета Далай-лама XIV объявил «религиозную ламаистскую войну против коммунистов».
 12 августа — подписаны четыре Женевские конвенции о защите жертв войны (1949).
 13 августа — в Москве в кабинете Г. М. Маленкова арестованы А. А. Кузнецов, М. И. Родионов, П. С. Попков и другие фигуранты Ленинградского дела.
 14 августа — Парламентские выборы в ФРГ.
 18 августа — Государственное собрание Венгрии утвердило новую, социалистическую, конституцию страны.
 20 августа — провозглашена Венгерская Народная Республика.
 23 августа
 В Гааге началась Конференция круглого стола с участием Нидерландов, Республики Индонезии и федерации проголландских индонезийских государств, созванная для прекращения колониальной войны и определения будущего Индонезии.
 Избран первый Президиум Венгерской Народной Республики.
 25 августа — Катастрофа Ил-12 под Кабанском.
 29 августа
 Испытание на Семипалатинском полигоне первой атомной бомбы в СССР — РДС-1.
 Югославия обратилась к США за финансовой помощью для ликвидации последствий советской экономической блокады.

Сентябрь 
 5 сентября — в Венгрии сформировано третье правительство Иштвана Доби.
 20 сентября — сформировано первое правительство ФРГ во главе с Конрадом Аденауэром.
 21 сентября — в Пекине открылась 1-я сессия Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Завершилась 30 сентября.
 22 сентября — в Венгрии завершился первый из т. н. «концепционных процессов» — процесс по делу Ласло Райка и ещё 19 обвиняемых. Ласло Райк приговорён к смертной казни.
 23 сентября — Конгресс США принял закон «О внутренней безопасности» (закон Маккарена — Вуда).
 28 сентября — состоялся I съезд Коммунистической партии Гватемалы.
 29 сентября — войска 1-й полевой армии НОАК (командующий — Пэн Дэхуай) вступили в провинцию Синьцзян.
 30 сентября — премьер-министр Королевства Лаос принц Бун Ум направил принцу Суванна Фуме письмо с предложением распустить движение «Свободный Лаос» и организовать возвращение его участников на родину под твёрдые гарантии безопасности.

Октябрь 
 1 октября — образована Китайская Народная Республика.
 
 2 октября — СССР установил дипломатические отношения с КНР, став первым иностранным государством, объявившем о признании нового Китая.
 4 октября — Венгерская Народная Республика установила дипломатические отношения с КНР.
 6 октября — во Франции ушло в отставку правительство радикала Анри Кея.
 7 октября
 Образование Германской Демократической Республики (ГДР).
 Президент Южной Кореи Ли Сын Ман заявил, что его армия может занять Пхеньян и ликвидировать КНДР в считанные дни.
 10 октября — в Венгрии началась национализация крупных торговых предприятий.
 11 октября
 Временный парламент избрал Вильгельма Пика президентом ГДР.
 Премьер Административного совета КНДР Ким Ир Сен выступил по радио с обращением к стране и заявил о возможности войны с Югом.
 12 октября — сформировано Временное правительство ГДР во главе с Отто Гротеволем.
 14 октября — Коммунистической армией взят Гуанчжоу — последний крупный оплот Гоминьдана на континенте. В тот же день НОАК вышла на границу Гонконга.
 15 октября — в эпоху массовых репрессий и «борьбы с сионизмом» в Венгрии расстрелян Ласло Райк, венгерский коммунист, государственный и политический деятель ВНР, на момент ареста — заместитель генерального секретаря ЦК ВКП, министр внутренних дел и министр иностранных дел.
 17 октября — НОАК заняла порты Сватоу и Амой на побережье Южно-Китайского моря.
 18 октября — в Чехословакии ограничено монастырское землевладение.
 19 октября — распущено правительство движения «Свободный Лаос» в Таиланде.
 25 октября — самораспустилось оппозиционное движение «Свободный Лаос».
 27 октября — арестован бывший председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский.
 28 октября — во Франции сформирован кабинет во главе с христианским демократом Жоржем Бидо.
 29 октября — члены консультативной группы Комиссии по атомной энергии США во главе с Робертом Оппенгеймером и Энрико Ферми порекомендовали правительству США не выступать инициатором создания водородной бомбы.

Ноябрь 
 1 ноября — над Вашингтоном столкнулись Douglas DC-4 компании Eastern Air Lines и боливийский истребитель P-38, погибли 55 человек. Выжил только пилот военного самолёта.
 2 ноября — Конференция круглого стола в Гааге завершилась решением о создании формально независимой Республики Соединённых Штатов Индонезии в составе Республики Индонезии во главе с Сукарно и 15 проголландских государственных образований. Нидерланды сохранили влияние в Индонезии и контроль над Западным Ирианом.
 3 ноября — в Египте сформирован новый, «нейтральный», кабинет во главе с Хусейном Сирри, который должен был провести парламентские выборы в начале 1950 года.
 7 ноября:
 Получена первая нефть на Нефтяных Камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе;
 Вступила в силу Конституция Коста-Рики.
 8 ноября — в Париже подписан франко-камбоджийский договор, по которому Франция де-юре признавала независимость Королевства Камбоджа во главе с королём Нородомом Сиануком.
 18 ноября — колониальная полиция Британской Нигерии расстреляла бастующих шахтёров в городе Энугу. В колонии начались массовые антибританские забастовки, демонстрации и митинги.
 21 ноября
 Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о передаче бывшего Итальянского Сомали под режим международной опеки. Управляющей страной назначена Италия.
 Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о предоставлении независимости Ливии до 1 января 1952 года.
 24 ноября — оккупированное индийскими войсками княжество Хайдарабад выразило согласие официально войти в состав Индии с 26 января 1950 года.
 26 ноября — принята республиканская Конституция Индии.
 28 ноября — гоминьдановское правительство эвакуировалось из Чунцина на Тайвань.
 30 ноября 
 НОАК взяла Чунцин, временную столицу гоминьдановского Китая.
 Выступление президента США Гарри Трумена с угрозой применения атомного оружия в Корее.

Декабрь 
 7 декабря — Мао Цзэдун выехал из Пекина в Москву (прибыл 16 декабря).
 8 декабря — США объявили экономический бойкот КНР.
 10 декабря — в Венгрии принят закон о 1-м пятилетнем плане развития народного хозяйства (1950—1955).
 11 декабря — командующий гоминьдановской группой войск в Юньнани генерал Лю Хан перешёл на сторону НОАК.
 16 декабря — в Болгарии казнён бывший заместитель главы правительства Трайчо Костов, обвинённый в поддержке югославского лидера Иосипа Броз Тито.
 19 декабря — отставка премьер-министра Австралии лейбориста Джозефа Бенедикта Чифли после поражения на парламентских выборах. Новым премьер-министром стал Роберт Гордон Мензис от коалиции Либеральной и Аграрной партий. Мензис останется на посту до 1966 года.
 21 декабря — в СССР торжественно отметили 70-летие И. В. Сталина.
 27 декабря
 1-я полевая армия НОАК вошла в Чэнду.
 Принята новая конституция Индонезии.
 В Анкаре заключено Соглашение о культурном сотрудничестве между США и Турцией, предусматривавшее, в том числе, обучение турецких студентов в США.
 28 декабря — в Венгрии национализированы все предприятия, на которых работало более 10 рабочих.
 30 декабря — президент США Гарри Трумэн утвердил директиву СНБ 48/2, по которой США должны были пользоваться любыми разногласиями между СССР и КНР.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Авиация

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель («Человек первой половины века»).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1949 году

Январь 
 1 января
 Абдумалик Абдулладжанов, премьер-министр Таджикистана с 21 сентября 1992 г. по 18 декабря 1993 г.
 Николай Москаленко (ум. 2004), советский космонавт и лётчик-испытатель.
 4 января — Тамара Нетыкса — российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке.
 12 января — Харуки Мураками, японский писатель.
 27 января — Збигнев Рыбчинский, польский режиссёр и оператор.
 28 января — Грегг Попович, американский баскетбольный тренер.
 29 января — Евгений Ловчев, советский футболист.

Февраль 
 1 февраля — Михаил Долгинин, советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР.
 8 февраля — Ирина Муравьёва, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
 8 февраля — Михаил Борисов, советский и российский режиссёр, актёр. (ум. 2020).
 14 февраля — Николай Ерёменко-младший, советский и российский актёр театра и кино, народный артист России (ум. 2001).
 22 февраля — Ники Лауда, австрийский автогонщик.

Март 
 3 марта — Юри Аллик, видный современный эстонский психолог.
 5 марта — Талгат Нигматуллин, известный советский киноактёр, кинорежиссёр (ум. в 1985).
 8 марта — Темирхан Досмухамбетов, министр туризма и спорта Республики Казахстан.
 15 марта — Николай Емельянович Аксёненко, российский политический деятель, министр путей сообщения в 1997—2002 годах (ум. в 2005).
 17 марта — Патрик Даффи, американский телевизионный актёр ирландского происхождения.
 17 марта — Бернар Фарси, французский комедийный актёр. Известен по фильмам Такси где играл комиссара Жибера.
 18 марта — Борис Грачевский, художественный руководитель творческого объединения киножурнала «Ералаш» (ум. в 2021).
 19 марта — Валерий Леонтьев, советский и российский певец.
 19 марта — Павел Палажченко, советский и российский переводчик, долгое время работавший с М. С. Горбачёвым.
 21 марта — Славой Жижек, словенский философ.
 22 марта — Фанни Ардан, французская киноактриса.
 26 марта — Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист.

Апрель 
 7 апреля — Валентина Матвиенко, губернатор и председатель Правительства Санкт-Петербурга, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
 12 апреля — Юрий Куклачёв, советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек.
 15 апреля — Алла Пугачёва, советская и российская поп-певица, актриса, телеведущая, режиссёр, писатель, предприниматель.
 20 апреля
 Вероника Картрайт, британская киноактриса.
 Джессика Лэнг, американская актриса театра, кино, телевидения.

Май 
 9 мая — Билли Джоэл, американский автор-исполнитель песен и пианист, один из наиболее продаваемых артистов в США за всю историю страны.
 15 мая — Фрэнк Ли Калбертсон-мл., американский астронавт и лётчик-испытатель.
 Николай Худиев, советский футболист, защитник и российский тренер.
 19 мая — Елена Прудникова, советская и российская актриса театра и кино.
 21 мая — Любовь Полищук, советская и российская актриса театра и кино (ум. 2006).
 24 мая — Роджер Дикинс, британский оператор, 13 раз номинант на премию «Оскар».
 25 мая:
 Фрэнсис Росси, солист группы Status Quo.
 Владимир Жданов, российский общественный деятель, пропагандист трезвого образа жизни.
 31 мая — Хил Радж Регми, непальский политик, премьер-министр Непала с 2013 года по 2014.

Июнь 
 13 июня — Виктор Бондаренко, советский футболист, защитник, нападающий. Позже — российский тренер. Мастер спорта СССР (1971).
 18 июня:
 Лех Качиньский, президент Польши (2005—2010) (ум. 2010); брат-близнец Ярослава Качиньского.
 Ярослав Качиньский, польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» (ПИС); брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
 22 июня — Мерил Стрип, американская киноактриса, обладательница трёх премий Оскар.
 28 июня — Александр Панкратов-Чёрный, советский и российский актёр.

Июль 
 12 июля — Павел Лунгин, советский и российский сценарист и кинорежиссёр.
 26 июля — Роджер Тейлор, английский рок-музыкант, ударник группы Queen.

Август 
 1 августа — Курманбек Бакиев, киргизский политик, 2-й президент Киргизии.
 5 августа — Александр Токмаков, композитор, поэт, музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации (с 1999 года).
 7 августа — Климент (Капалин), митрополит Калужский и Боровский, был вторым кандидатом на выборах патриарха Московского и всея Руси во время Поместного собора 2009 года. Богослов, историк.
 12 августа — Марк Нопфлер, британский рок-музыкант, певец и композитор, один из сооснователей группы Dire Straits.
 25 августа — Джин Симмонс, американский рок-музыкант, певец и композитор, один из основателей группы Kiss.
 31 августа — Ричард Гир, американский киноактёр, обладатель премии Золотой глобус.

Сентябрь 
 3 сентября — Андрей Терехов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, российский ИТ-предприниматель
 12 сентября — Ирина Роднина, советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, российский общественный деятель.
 25 сентября — Педро Альмодовар, испанский кинорежиссёр.
 28 сентября — Виллем Терхорст, рок-музыкант, участник коллектива Normaal.

Октябрь 
 3 октября — Александр Рогожкин, советский и российский кинорежиссёр.
 8 октября — Сигурни Уивер, американская актриса и продюсер, приобрела широкую известность после исполнения роли Эллен Рипли, главной героини серии фильмов «Чужой».
 21 октября — Биньямин Нетаньяху, израильский общественный и политический деятель, премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля (с 2009 года), Лидер партии Ликуд.
 22 октября — Арсен Венгер, французский футбольный тренер.

Ноябрь 
 3 ноября — Александр Градский, советский и российский певец и композитор (ум. в 2021).
 5 ноября —Валерий Привалихин, советский, российский писатель, журналист.
 11 ноября — Ферди Йоли, нидерландский гитарист-виртуоз.
 14 ноября — Владимир Торлопов, российский государственный деятель, глава Республики Коми с 2002 по 2010 год.
 19 ноября — Игорь Назарук, советский и российский композитор, джазовый музыкант.

Декабрь 
 1 декабря — Пабло Эскобар, колумбийский наркобарон и террорист (ум. в 1993).
 11 декабря — Борис Щербаков, советский и российский актёр театра и кино, народный артист России (1994).
 26 декабря — Михаил Боярский, советский и российский актёр театра и кино, певец, Народный артист РСФСР (1990).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1949 году
 18 февраля — Нисето Алькала Самора-и-Торрес — премьер-министр Испании в 1931 году, президент Испании в 1931—1936 годах.
 11 марта — Анри Жиро, французский военачальник, генерал (род. 1879).
 6 мая — Морис Метерлинк, бельгийский поэт, драматург и философ (род. 1862).
 18 мая — Николай Александрович Семашко, советский партийный и государственный деятель, нарком здравоохранения в 1918—1930 годах (род. 1874).
 12 июля — Дуглас Хайд, первый президент Ирландии (род. 1860).
 30 сентября — Пётр Степанович Комаров, советский поэт, лауреат Сталинской премии (род. 1911).
 17 октября — Фёдор Иванович Толбухин, советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (род. 1894).
 29 октября — Георгий Иванович Гурджиев, кавказский философ-мистик.
 15 декабря — Алиса Бейли, американский эзотерик и писатель.

Нобелевские премии 
 Физика — Хидэки Юкава — «За предсказание существования мезонов на основе теоретической работы по ядерным силам».
 Химия — Уильям Джиок — «За вклад в химическую термодинамику, особенно в ту её область, которая изучает поведение веществ при экстремально низких температурах».
 Медицина и физиология — Э. Мониш за разработку техники пересечения связей лобных долей с остальным мозгом (лоботомии).
 Литература — Уильям Фолкнер — «За его значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа».
 Премия мира — Джон Бойд Орр — «В знак признания его заслуг не только в деле освобождения человечества от нужды, но и в создании основ мирной кооперации между классами, нациями и расами».

См. также

Примечания